Groupe d'opérations spéciales peut désigner :
 , de la police équatorienne ;
 Groupe d'opérations spéciales, de l'armée espagnole ;
 Groupe d'opérations spéciales, de l'armée de l'air argentine ;
 Groupe d'opérations spéciales, de la police brésilienne ;
 Groupe d'opérations spéciales, de la police portugaise.